Achères kan syfta på:

 Achères, Cher –fransk kommun i Cher
 Achères, Yvelines – fransk kommun i Yvelines
 Achères, Eure-et-Loir – tidigare fransk kommun i Eure-et-Loir, idag inlemmad i Tremblay-les-Villages
 Achères-la-Forêt – fransk kommun i Seine-et-Marne